

Patronymes 
Jan van der Marel (triathlon) (1968-), triathlète néerlandais ; 
Jan van der Marel (pilote) (1944-), pilote de rallye néerlandais.